Граф Константи́н Константи́нович Па́лен (; 1861, Санкт-Петербург — 14 августа 1923, Вернигероде, Веймарская республика) — русский государственный деятель, тайный советник, гофмейстер, виленский губернатор, сенатор.

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге. Потомственный дворянин Курляндской губернии. Сын государственного деятеля Константина Ивановича Палена, правнук генерала от кавалерии графа Петра Алексеевича Палена, возглавлявшего заговор против императора Павла I.

В 1882 году окончил Императорское училище правоведения и поступил на службу в Министерство юстиции. Был откомандирован для занятий в 6-й департамент Правительствующего Сената, где он и пробыл до 1887 года, когда был назначен корреспондентом Главного управления государственным коннозаводством по Курляндской губернии.

Придворные звания: «в должности церемониймейстера» (1897), «в должности гофмейстера» (1903). Чины: действительный статский советник (1904), тайный советник (1906), гофмейстер (1906).

В 1889 году граф занял должность комиссара по крестьянским делам в Гольдингенгском уезде, в 1893 году назначен почетным мировым судьей Виндаво-Гольдингенгского округа, в 1895 году назначен непременным членом Курляндского губернского по крестьянским делам присутствия, а в 1896 году почетным мировым судьей Митавского округа. В этом же году принимал участие в торжественном короновании Николая II и императрицы в качестве помощника церемониймейстера.

В 1897 году назначен Варшавским вице-губернатором, в 1900 году — переведён на должность Псковского вице-губернатора, причем неоднократно исполнял должность губернатора, в 1902 году назначен был исправляющим должность Виленского губернатора, утвержден в должности в 1904 году и занимал эту должность до 15 декабря 1905 года. В 1903 составил тайную докладную записку о положении евреев в России (опубл. в 1904 в Женеве Всеобщим еврейским рабочим союзом в Литве, Польше и России) и представил её в комиссию по пересмотру действующего законодательства о евреях при МВД. Считал необходимой отмену закона 1882, нанесшего удар, по мнению П., по бедным, неопасным слоям населения, что привело к обеднению трудовой части еврейства. Выступал за скорейшую отмену всех ограничительных законов в пределах «еврейской оседлости», за усиление репрессивных мер против «проявлений вредных сторон еврейства» отдельными личностями, за реорганизацию устройства иудейского духовенства, введение чиновников гражданского состояния, изъятие еврейской молодежи из христианских школ и учреждение для них особых начальных и средних учебных заведений под руководством учителей-христиан.

15 марта 1906 года назначен сенатором, присутствующим в 1-м департаменте, и пожалован в гофмейстеры.

Постоянный член от правительства при Попечительском совете Петришуле и Петрикирхе.

В этом же году Курляндским дворянством он был избран заместителем члена Совета, учрежденного при временном Прибалтийском генерал-губернаторе для обсуждения необходимых в крае реформ. 19 марта 1908 года на него была возложена Высочайшим указом сенаторская ревизия Туркестанского края. В своих имениях в Курляндской губ. (Альт-Шварден, Гросс-Ауц, Кевельн) развивал скотоводство, коневодство, молочное производство и лесное хозяйство. В сентябре 1916 лишен придворного звания.

После 1917 года — в эмиграции в Германии. Умер 14 августа 1923 года в Вернигероде.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст.;
 Орден Святой Анны 3-й ст.;
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1896);
 Высочайшая благодарность (1897);
 Орден Святой Анны 2-й ст.;
 Монаршее благоволение (1901),
 Орден Святого Владимира 4-й ст.;
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1906);
 Орден Святого Станислава 1-й ст.;
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1910);
 Орден Святого Владимира 2-й ст.;
 Орден Белого Орла (1912);
 Высочайшая благодарность (1913).

 медаль «В память царствования императора Александра III»
 медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения» (1897)
 медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)

Публикации 
 Речь виленского губернатора графа К. К. Пален и доклады, читанные на Съезде 27-29 ноября 1903 г. при введении в Виленской губернии Положения о земских начальниках. — Вильна: Губ. тип., 1904.
 Тайная докладная записка виленского губернатора о положении евреев в России / Всеобщ. евр. рабочий союз в Литве, Польше и России. — Женева, 1904.

 Всеподданнейшая записка, содержащая главнейшие выводы Отчета о произведенной в 1908—1909 гг. … сенатором гофмейстером графом К. К. Паленом ревизии Туркестанского края. — : Сенат. тип., 1910.
 Тюремное дело : Отчёт по ревизии Туркестан. края, произвед. по высоч. повелению сенатором гофмейстером графом К. К. Паленом. — : Сенат. тип., 1910.

Семья 
С 1890 года был женат на баронессе Софье Николаевне Николаи (1862—1943). Их дети:

 Николай (1896—1963), Окончил Императорское училище правоведения (1917) и ускоренный курс Пажеского корпуса (1917), прапорщик лейб-гвардии Конного полка, в эмиграции жил в Финляндии, дважды женат: с 1922 года на Александре Асташовой (?—1924), с 1933 на Татьяне Александровне Пистолькорс (1910—?).
 Маргарита (1891—?)
 Софья (1892—1906)
 Елена (1894—?), замужем за Полом Булей (?—?), пастором в Филадельфии, США

Примечания

Литература 
 Правительствующий Сенат. — : Типо-литография Санкт-Петербургской Одиночной Тюрьмы. 1912. — С. 147
 Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1 сентября 1914 года. — , 1914. — С. 342.

Ссылки 
 Юлия Мошник, Михаил Ефимов. Палены // газета «Выборг» № 159 (17514), 23 октября 2015.

Константин Константинович
Выпускники Императорского училища правоведения
Варшавские вице-губернаторы
Псковские вице-губернаторы
Виленские губернаторы
Обладатели звания «в должности церемониймейстера»
Обладатели звания «в должности гофмейстера»
Тайные советники
Гофмейстеры (Российская империя)
Сенаторы Российской империи
Русские эмигранты первой волны в Германии